Чемпионат Колумбии по футболу 1970 — 23-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), их победители и команды, занявшие 2-е места, в финальном турнире разыграли чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Турнирная таблица

Финальный турнир

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1970 на RSSSF

1970
Футбол в Южной Америке в 1970 году
1970 год в Колумбии